Система шведских футбольных лиг — связанные между собой футбольные лиги, управляемые Шведской футбольной ассоциацией и включающие в себя 288 команд, разделённые на 22 лиги в пяти дивизионах. Дивизионы с шестого по десятый управляются региональными ассоциациями и сохраняют систему повышений и понижений между дивизионами. На 2013 год в системе шведских футбольных лиг находилось в общем 2510 команд, из которых 299 были команды резервов.

Приведённая система действует с 2006 года.

* С 1924 года (с 1987 — название Аллсвенскан используется официально), ранее — Первый дивизион (Division I).

До 1928 года существовали также турниры Svenska Mästerskapet (1896—1925) и Svenska Serien (1910—1917, 1920—1921 и 1922—1924). Svenska Serien — лига, но титул чемпиона Швеции присуждался победителю кубка Svenska Mästerskapet.

До создания в 2000 году лиги Суперэттан вторым уровнем являлись:
 в 1928—1986 годах — Дивизион 2 (в 1987—2005 годах являлся третьим уровнем)
 в 1987—1999 годах — Дивизион 1 (воссоздан в 2006 году в качестве третьего уровня — Эттан)

Дивизион 3 в 1928—1986 годах являлся третьим уровнем, в 1987—2005 годах — четвёртым уровнем.

Ссылки 
 Шведская футбольная ассоциация 

Чемпионат Швеции по футболу
Швеция